L'édition 2023 du tournoi de tennis de Paris Racing se déroule du 9 au  sur terre battue en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 125.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Paris Racing
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Paris Racing
Tennis en France en 2023
Sport en France en mai 2023